Newall est un patronyme porté notamment par :

 Cyril Newall (1886-1963), officier supérieur de l'armée britannique et de la Royal Air Force ;
 Jock Newall (1917-2004), footballeur néo-zélandais d'origine écossaise ;
 Queenie Newall (1854-1929), archère britannique.